PZE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penzance (Regno Unito)